Computational Fluid Dynamics - numerieke stromingsleer, een methode waarmee stromingen in vloeistoffen doorgerekend worden
Contract for difference - een financieel contract